Давид Зепеда () је мексички глумац и фото-модел.

Филмографија

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Мексички глумци
Фото-модели